Кулешов, Владимир:
 Кулешов, Владимир Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Кулешов, Владимир Алексеевич (1941—1999) — советский актёр.
 Кулешов, Владимир Иванович (1920—1981) — Герой Советского Союза.
 Кулешов, Владимир Кузьмич (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Кулешов, Владимир Петрович (1941—2013) — российский фито- и ландшафтный дизайнер.
 Кулешов, Владимир Сергеевич (род. 1976) — российский хоккеист.